Bierzwienna Długa (gromada) (powiat kolski)
 Długa Wieś (gromada) (powiat kaliski)
 Rzeczyca Długa (gromada) (powiat tarnobrzeski)